Ángel Di María (1988- ), footballeur argentin ;
Arnaldo Di Maria (1935-2011), coureur cycliste italien ;
Francesco di Maria (1623-1690), peintre italien.

Homonymie de patronyme italien